Nabavi ist der Familienname folgender Personen:

 Behzad Nabavi (* 1941), iranischer Geistlicher und Politiker
 Ebrahim Nabavi (* 1958), iranischer Journalist, Schriftsteller und Satiriker
 Gita Nabavi (* 1982), schwedische Ingenieurin und Politikerin